Lundkvist ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Lundkvist (1906–1991), schwedischer Schriftsteller, Dichter und Literaturkritiker
 Gunnar Lundkvist (* 1958), schwedischer Verfasser und Comiczeichner
 Nils Lundkvist (* 2000), schwedischer Eishockeyspieler
 Ulf Lundkvist (* 1952), schwedischer Künstler, Zeichner, Maler

Siehe auch:
 Lundquist
 Lundqvist